Janetia är ett släkte av svampar. Janetia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Janetia